Miejscowości w USA:
 Eminence – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Henry
 Eminence – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
Gminy w USA:
 Eminence (ang. Eminence Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Eminence (ang. Eminence Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon